Alte Krone steht für:

 Alte Krone (Biel), Profangebäude in Biel/Bienne, Kanton Bern
 Alte Krone Vandans, ehemaliges Gasthaus in der Gemeinde Vandans, Bezirk Bludenz, Vorarlberg